Eliteserien 2017 – 73. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych piłki nożnej mężczyzn w Norwegii. Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i brało w niej udział 16 drużyn, grających systemem kołowym. Rozgrywki rozpoczęły się 1 kwietnia 2017, a zakończyły 26 listopada 2017; ponadto w dniach 29 listopada – 2 grudnia 2017 rozegrano finałowe mecze barażowe o pozostanie w / awans do Eliteserien.

Tytuł mistrzowski obroniła drużyna Rosenborg BK, dla której był to 25. tytuł w historii. Tytuł króla strzelców zdobył Nicklas Bendtner (Rosenborg BK), który strzelił 19 goli.

Począwszy od sezonu 2017 zmieniono nazwę rozgrywek z Tippeligaen (od sponsora Norsk Tipping) na Eliteserien po tym, jak Norweski Związek Piłki Nożnej postanowił usunąć sponsora z nazwy ligi.

Eliteserien

Drużyny 
W Eliteserien w sezonie 2017 występowało 16 drużyn.

Objaśnienia:

Stadiony 

 * Od 10 września 2017 Vålerenga Fotball swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Intility Arena.

Rozgrywki 
W sezonie 2017 drużyny rozegrają 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej. 

Po zakończeniu sezonu mistrz zapewni sobie start w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a wicemistrz i 3. drużyna oraz zwycięzca Pucharu Norwegii zagrają w eliminacjach do Ligi Europy UEFA.  
Dwie ostatnie drużyny spadną bezpośrednio do OBOS-ligaen (1. divisjon), a 14. drużyna zagra w barażach o utrzymanie z najlepszą drużyną baraży między drużynami z miejsc 3–6 OBOS-ligaen.

Tabela

Wyniki

Baraże

Baraże o grę w Eliteserien

Drużyny 
 W barażach o pozostanie w / awans do Eliteserien występowało 5 drużyn, które grały o jedno miejsce w Eliteserien w sezonie 2018:
 Sogndal Fotball – 14. drużyna Eliteserien 
 Mjøndalen IF – 3. drużyna OBOS-ligaen  
 Ranheim Fotball – 4. drużyna OBOS-ligaen
 Sandnes Ulf – 5. drużyna OBOS-ligaen
 Ullensaker/Kisa IL – 6. drużyna OBOS-ligaen

1. runda 

 Mjøndalen IF awansował do 2. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Ullensaker/Kisa IL pozostał w OBOS-ligaen

 Ranheim Fotball awansował do 2. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Sandnes Ulf pozostał w OBOS-ligaen

2. runda 

 Ranheim Fotball awansował do 3. rundy (finałowej) baraży o awans do Eliteserien.
 Mjøndalen IF pozostał w OBOS-ligaen.

3. runda (finałowa) 

 Ranheim Fotball awansował do Eliteserien.
 Sogndal Fotball spadł do OBOS-ligaen.

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2017 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2017 w Norwegii